Христо Чаушев или Чауша може да се отнася за:

 Христо Чаушев, гръцки андартски деец
 Христо Аргиров – Чауша, български революционер от ВМОРО